Polícia de Segurança Pública — de Portugal
 Pennsylvania State Police — polícia do estado da Pensilvânia, Estados Unidos

Partidos políticos 
 Partido da Solidariedade e do Progresso — malinês
 Partido Senegalês do Progresso
 Partido Social Progressista (1946) — brasileiro, extinto
 Partido Social Progressista (1987) — brasileiro, extinto
  — atuação regional na província italiana de Bolzano
 Partido Socialista Polinésio — da Polinésia Francesa
 Partido Socialista Progressista (Líbano) — membro da Internacional Socialista
 
 Partido Socialista Progressista da Ucrânia

Tecnologia 
 PSP (console) — PlayStation Portable, console portátil da Sony
 Paint Shop Pro — programa de edição de imagens
 Personal Software Process — processo de desenvolvimento de software

Ciências 
 Pseudoprimo — número inteiro com algumas propriedades dos números primos
 Vermelho de fenol — também conhecido em inglês como phenolsulfonphthalein

Doenças 
 Paralisia supranuclear progressiva
 Dermatotilexomania — também conhecido em inglês como pathologic skin picking

Desambiguações de siglas